Cartanal peut désigner :

Toponymes

Cartanal : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité d'Independencia dans l'État de Miranda ;
 Cartanal : capitale de la paroisse civile de Cartanal de la municipalité d'Independencia dans l'État de Miranda ;
 Cartanal : localité de la paroisse civile de Zaraza de la municipalité de Pedro Zaraza dans l'État de Guárico.

Homonymie de toponyme